Fairview peut faire référence à :
 Fairview, une ville de fiction de la série Desperate Housewives

Toponymie

Afrique du Sud 
 Fairview (Gauteng)

Canada 
 Fairview, un bourg du district municipal de Fairview N 136 en Alberta
 Fairview, un hameau du Comté de Lethbridge en Alberta
 Fairview, un quartier de Vancouver

États-Unis 
 Fairview (Alabama)
 Fairview (Arkansas)
 Fairview, une localité du comté d'Alameda en Californie,
 Fairview, une ville du comté d'Union, en Caroline du Nord,
 Fairview, une census-designated place du comté de Buncombe, en Caroline du Nord,
 Fairview (Dakota du Sud)
 Fairview (Géorgie)
 Fairview (comté de Jackson)
 Fairview (Illinois)
 Fairview (Iowa)
 Fairview (Kansas)
 Fairview (Kentucky)
 Fairview (comtés de Christian et Todd)
 Fairview (comté de Kenton) 
 Fairview (comté de Lyon) 
 Fairview (Louisiane)
 Fairview (Michigan)
 Fairview (Missouri)
 Fairview (Montana)
 Fairview (New Jersey)
 Fairview (comté de Bergen) 
 Fairview (comté de Monmouth) 
 Fairview (Camden),  comté de Camden,
 Fairview (New York)
 Fairview, census-designated place située dans le comté de Dutchess de l’État de New York ;
 Fairview, census-designated place située dans le comté de Westchester de l’État de New York ;
 Fairview (Ohio)
 Fairview (Oklahoma)
 Fairview (Oregon)
 Fairview (comté de Butler, Pennsylvanie)
 Fairview (Tennessee)
 Fairview (Texas)
 Fairview (Utah)
 Fairview (Virginie)
 Fairview, une localité du comté de Marion en Virginie-Occidentale,
 Fairview, une localité du Comté de Lincoln dans le Wyoming,
et aussi :
 Knik-Fairview
 le Fairview Dome, un sommet de Californie

Irlande 
 Fairview, une localité du comté de Dublin

Autres 
 Fairview, un programme de partage d'informations entre la société de télécommunications AT&T et la NSA
 Fairview Aliquidam, un cheval hongre de saut d'obstacles